Mohagan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alma Mohagan
 Dave Mohagan